Hans-Joachim Krusch ist der Name folgender Personen:

* Hans-Joachim Krusch (Historiker) (1935–2004), deutscher Historiker 
 Hans-Joachim Krusch (Gewerkschafter) (* 1950), deutscher Jugend- und Gewerkschaftsfunktionär